L'asso di picche – film muto del 1921 diretto da Luigi Mele
 L'asso di picche (The Rower of The Whistler) – film del 1945 diretto da Lew Landers
 L'asso di picche (Cerny Petr) – film del 1964 diretto da Miloš Forman
 Detective Conan: L'asso di picche – film anime del 1998

Pagine correlate 
Asso di picche